Sörbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sörbergstjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Sörbergstjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn